ТВ 5  може да се односи на:

 ТВ 5, прва приватна телевизија у Нишу која је престала са радом 2.новембар 2012. године.
 ТВ5 Ужице, српска локална телевизија.
 ТВ5 Солитер, највиша зграда у Нишу.